Сверре Хансен (; 23 июня 1913, Ларвик — 22 августа 1974, там же) — норвежский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года. Играл на позиции нападающего.

Биография 
Хансен выступал за команду «Фрам» из Ларвика на протяжении своей карьеры. За сборную Норвегии провёл 15 игр и забил 7 голов. В составе сборной Норвегии в 1936 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр, а в 1938 году выступил на чемпионате мира.

Его сын Арне Рольф Хансен стал игроком «Фрама», а внук  — игроком «Саннефьорда».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Фрам» Ларвик
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года